Il doppio del torneo di tennis Torneo Godó 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Emilio Sánchez che hanno battuto in finale Jan Gunnarsson e Michael Mortensen 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (semifinali)
 Anders Järryd /  Hans Simonsson (secondo turno)
 Mark Edmondson /  John Fitzgerald (primo turno)
 Henri Leconte /  Yannick Noah (secondo turno)

 Peter McNamara /  Paul McNamee (secondo turno)
 Wally Masur /  Libor Pimek (primo turno)
 Tim Gullikson /  Mats Wilander (quarti di finale)
 Steve Meister /  Blaine Willenborg (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1985